Yttersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttersttjärnarna, sjö i Krokoms kommun, 
Yttersttjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,7 ha)
Yttersttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Yttersttjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun, 
Yttersttjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,5 ha)
Yttersttjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,1 ha)
Yttersttjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn